In 2016 werd het 112de Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 30 januari tot 8 mei. Vasco da Gama werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

 (1): Tigres do Brasil en Bonsucesso kregen drie strafpunten

Tweede fase

Taça Guanabara

Taça Rio

Eerste fase

Tweede fase

Derde fase

Details finale

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2016